Новый мир — многозначное словосочетание.

Печатные издания

Журналы 
 «Новый мир» — один из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных журналов, издаётся с 1925 года.
 «Новый мир» — журнал, издававшийся Товариществом М. О. Вольф в 1899—1905 годах в Санкт-Петербурге.
 «Новый мир» — журнал, издававшийся в Петрограде в 1923 году.
 «Новый мир» — журнал, издававшийся в Москве в 1922 году.
 «Новый мир» — журнал, издававшийся в Ташкенте в 1922 году.
 «Новый мир» — социал-демократический журнал, издававшийся в Самаре в 1918 году.

Газеты 
 «Новый мир» — газета, издававшаяся в Нью-Йорке меньшевиками Л. Г. Дейчем и С. М. Ингерманом в 1911—1916 гг.
 «Новый мир» — газета, издававшаяся в Нью-Йорке большевиками в 1916—1917 гг.
 «Новый мир» (также «Красный Курган», «Советское Зауралье») — газета, издающаяся в Кургане с 1917 года.
 «ЦӀийи Дуьнья» () — ежедневная газета на лезгинском языке, выходящая в Дагестане.
 «Новый мир» — газета, выходившая в Берлине в 1921—1922 гг.
 «Новый мир» — газета, выходившая с 1912 года в Буэнос-Айресе.

Фильмы 
 «Новый мир» () — франко-итальянская драма Витторио Де Сика 1966 года.
 «Новый мир» () — франко-итальянский исторический фильм Этторе Скола 1982 года.
 «Новый мир» — южнокорейская криминальная драма 2013 года режиссёра Пак Хун Джона.

Предприятия 
 «Новый мир» — российское предприятие по производству тюля, кружев, узких тканей, вышивки.
 «Новый мир» — украинское полиграфическое предприятие (г. Донецк).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новый Мир — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Новый Мир — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Новый Мир — до 2005 г. название села Жылыбулак Каратальского района Алматинской области.

Россия 
 Новый Мир — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Новый Мир — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Новый Мир — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Новый Мир — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Новый Мир — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Новый Мир — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Новый Мир — село в Лабинском районе Краснодарского края.
 Новый Мир — хутор в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Новый Мир — посёлок в Юргамышском районе Курганской области.
 Новый Мир — село в Льговском районе Курской области.
 Новый Мир — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Новый Мир — посёлок в Вадском районе Нижегородской области.
 Новый Мир — посёлок в Белинском районе Пензенской области.
 Новый Мир — бывший хутор в Целинском районе Ростовской области, в 2003 г. включен в состав станицы Сладкая Балка.
 Новый Мир — посёлок в Ряжском районе Рязанской области.
 Новый Мир — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.
 Новый Мир — посёлок в Богородицком районе Тульской области.
 Новый Мир — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Новый Мир — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Новый Мир — село в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Новый Мир — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Новый Мир — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новый Мир — село в Симферопольском районе.
 Новый Мир — село в Советском районе.

Украина 
 Новый Мир — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новый Мир — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Новый Мир — село в Полесском районе Киевской области, ликвидировано в 1999 году
 Новый Мир — село в Подольском районе Одесской области.
 Новый Мир — село в Бурынском районе Сумской области.
 Новый Мир — село в Боровском районе Харьковской области.
 Новый Мир — село в Геническом районе Херсонской области.
 Новый Мир — село, вошедшее в состав села Покровка Раздельнянского района Одесской области в 1967 году.

См. также 
 New World (значения)

Примечания